Xie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cheng-Hui Xie
 Liping Xie
 Lixia Xie
 Meng Xie
 Rong-dong Xie